Korup peut désigner :
 les Korup, une population du Cameroun et du Nigeria ;
 le korup ou korop, une langue cross river;
 le Parc national de Korup, une aire protégée du Cameroun.